Mathieu Valbuena (Bruges, 28 september 1984) is een Frans voetballer die bij voorkeur op het middenveld speelt. Hij speelt bij Olympiakos Piraeus. In mei 2010 debuteerde hij tegen Costa Rica in het Frans voetbalelftal, waarna bondscoach Raymond Domenech hem ook meenam naar het wereldkampioenschap voetbal 2010.

Clubcarrière

Valbuena speelde oorspronkelijk voor amateurclub Langon-Castet in de CFA 2, waarna FC Libourne-Saint-Seurin hem naar de derde divisie haalde. Daar speelde hij in twee seizoenen meer dan vijftig wedstrijden en maakte hij tien doelpunten. Hij maakte zodanig veel indruk dat Olympique Marseille hem voorafgaand aan het seizoen 2006/07 naar de Ligue 1 haalde. Valbuena raakte korte tijd na aankomst geblesseerd, waardoor hij de eerste helft van het seizoen miste en de laatste maanden vooral invaller was. Voor het seizoen 2007/08 werd Eric Gerets als coach aangesteld, die een basisspeler in hem zag. Valbuena speelde uiteindelijk acht seizoenen en meer dan 240 competitiewedstrijden voor Marseille. In die tijd werd hij één keer landskampioen met de club, won hij drie keer de Coupe de la Ligue en één keer de Trophée des Champions.

Valbuena tekende in augustus 2014 een driejarig contract bij Dinamo Moskou, dat circa €7.500.000,- voor hem betaalde aan Olympique Marseille. Daarmee werd hij in het volgende seizoen vierde in de Premjer-Liga. Zelf speelde hij in 25 van de dertig competitiewedstrijden dat jaar. Het bleef zijn enige seizoen in Rusland, want Valbuena tekende in augustus 2015 een driejarig contract bij Olympique Lyonnais, een grote rivaal van zijn voormalige club Olympique Marseille. Lyon betaalde circa €5.000.000,- voor hem aan Dinamo Moskou. Zijn eerste wedstrijd namens Lyon tegen Marseille, een maand na zijn transfer naar Lyon, in het Stade Velodrome was daarom ook beladen en zorgde voor flinke consternatie. Valbuena reikte met Olympique Lyon tot de halve finale van de UEFA Europa League en was in zijn twee seizoenen bij de club doorgaans basisspeler. Op 12 augustus 2017 tekende Valbuena voor €4.000.000,- een driejarig contract bij Fenerbahçe SK. Sinds 2019 speelt hij voor het Griekse Olympiakos Piraeus.

Clubstatistieken

Interlandcarrière

Valbuena speelde op het wereldkampioenschap voetbal 2010 de derde interland uit zijn carrière, toen hij in de groepswedstrijd tegen Mexico (0–2 verlies) in de 69e minuut inviel voor Sidney Govou. Valbuena maakte zijn debuut voor de nationale ploeg van Frankrijk op 26 mei 2010 in de vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen Costa Rica (2–1) in Lens, waar hij de winnende treffer voor zijn rekening nam. Hij nam met Les Bleus eveneens deel aan het EK voetbal 2012 in Polen en Oekraïne, waar de ploeg van bondscoach Laurent Blanc in de kwartfinales werd uitgeschakeld door titelverdediger Spanje: 2–0. Valbuena kwam dat toernooi echter niet in actie. In mei 2014 nam bondscoach Didier Deschamps op in de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië, waar hij een vaste waarde was in het Franse elftal.

Erelijst

Zie ook
 Lijst van spelers van Fenerbahçe

Frans voetballer